Jiří Petr (* 27. července 1994 Brno) je český zápasník – judista.

Sportovní kariéra 
Pochází z judistické rodiny. S judem začínal v klubu SKKP společně se starším bratrem Ivanem. Připravuje se pod vedením Jaroslava Švece. V české mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2015 v polostřední a střední váze do 90 kg. V roce 2017 reprezentoval Česko na Univerziádě v Tchaj-peji.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Česku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Jiřího Petra na judoinside.com
 Výsledky a novinky Jiřího Petra na judobase.org

Čeští judisté
Narození v roce 1994
Narození 27. července
Žijící lidé
Muži